Shishkert kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shishkert (ort i Armenien), Siunik, 
 Tsav, vattendrag, 

Robotskapade Armenienförgreningar